Paul Jaeckel ist der Name folgender Personen:

* Paul Jaeckel (Richter) (1845–1906), deutscher Richter
 Paul Jaeckel (Fußballspieler) (* 1998), deutscher Fußballspieler